Geografia:
 Soledad (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Illa Soledad, illa de l'arxipèlag de les Malvines a l'Atlàntic sud.
 Biografies:
 Soledad, pseudònim d'Adela Zamudio.
 Prenom:
 Soledad Alameda, periodista espanyola.
 Soledad Becerril Bustamante (Madrid, 1944), política espanyola.
 Soledad Giménez (París, 1963), cantant, compositora i intèrpret espanyola.
 Maria Soledad Iparraguirre (Eskoriatza, 1961), activista política basca i militant d'ETA.
 Soledad Gallego-Díaz (Madrid, 1951), periodista espanyola.
 Soledad Gustavo (Cubelles, 1865 - Perpinyà, 1939) escriptora i periodista catalana.
 Soledad Linares Rodríguez (San Martín de Valdeiglesias, Comunitat de Madrid, 1950), política valenciana d'origen madrileny.
 Soledad Miranda (Sevilla, 1943 - Lisboa, 1970), actriu andalusa.
 Soledad Sorribes Martínez (1956), política valenciana.
 Soledad Torres Acosta (Madrid, 1826 - 1887), religiosa espanyola fundadora de la congregació de les Serventes de Maria Ministres dels Malalts.
 Cognom:
 Miguel Ángel Martín Soledad (Palma, 1954), psiquiatre i polític mallorquí.
 Miscel·lània: 
 La soledat, pel·lícula dirigida per Jaime Rosales estrenada el 2007.
 Soledad (òpera) (1952), òpera de Joan Manén
 Soledad (sèrie TV), (1980) telenovel·la mexicana.